Краковское воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века:
 Краковское воеводство (I Речь Посполитая);
 Краковское воеводство (II Речь Посполитая);
 Краковское воеводство (1816—1837);
 Краковское воеводство (1945—1975);
 Краковское городское воеводство (1975—1998).

См. также 
 Краковский повят
 Краковский департамент
 Краковская губерния